Пьетри () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьетри, Дорандо (1885—1942) — итальянский легкоатлет, участник двух Олимпийских игр.
 Пьетри, Жан (1908—?) — французский футболист и тренер.
 Пьетри, Лоик (род. 1990) — французский дзюдоист.